Захарничи — агрогородок в Полоцком районе Витебской области. Входит в состав Полотовского сельсовета.

География 
Расположен в юго-восточной части Полоцкого района в 2 км от г. Полоцка.

История 
В 19 веке здесь находилась усадьба Хруцких. Иван Фомич Хруцкий приобрёл имение Захарничи в Полоцком уезде (в 2 км от Полоцка), где по собственному проекту построил дом и заложил сад. С 1845 года И. Хруцкий постоянно жил там. Умер Иван Фомич 13 января 1885 года; был похоронен в фамильном склепе в имении Захарничи.

20 марта 2012 года в состав Захарничей вошла деревня Янково.

До 10 октября 2013 года центр Юровичкого сельсовета. 10 октября 2013 года Юровичский сельсовет ликвидирован, агрогородок передан в состав Полотовского сельсовета.

Примечания 

Населённые пункты Полоцкого района